Randia, genere di piante della famiglia Rubiaceae
 Randia, genere di uccelli della famiglia Bernieridae